Поясохво́сты  — семейство чешуйчатых пресмыкающихся в составе надсемейства Cordyloidea инфраотряда Cordylomorpha подотряда Scinciformata. Включает около 70 видов.

Описание

Характерные особенности 
Поясохвосты отличаются крупной чешуей, под которой располагаются костные пластинки — остеодермы. Остеодермы сильно развиты на спинной стороне, на брюхе они развиты слабее. Чешуя спинной стороны тела, как правило, ребристая, иногда снабжена шипами и расположена поперечными рядами. Брюхо покрыто гладкими щитками. На хвосте чешуя образует широкие кольца (пояски), что и дало название семейству. Чешуи хвоста у некоторых видов несут направленные назад длинные шипы. Голова покрыта симметрично расположенными крупными щитками, под которыми также располагаются остеодермы. Остеодермы головы срастаются с костями черепа и образуют крышу для верхнего височного отверстия. По обеим сторонам тела расположена выстланная мелкой чешуей складка, облегчающая, как и у веретеницевых, дыхание, принятие пищи и откладывание яиц. Череп этих ящериц характеризуется сильно развитыми височными дугами и хорошо выраженным теменным отверстием. Зубы плевродонтные, однородные. Глаза хорошо развиты, с круглым зрачком, снабжены раздельными подвижными веками. Некоторые виды обладают хорошо развитыми пятипалыми конечностями, у других, например у хамезаур (Chamaesaura), они отсутствуют полностью либо сильно редуцированы.

Размер различных представителей семейства колеблется от 12 до 40 см.

Распространение 
Представители семейства широко распространены преимущественно в каменистых и засушливых регионах Африки к югу от Сахары, в том числе на Мадагаскаре.

Образ жизни 
Поясохвосты активны в дневное время и обитают главным образом на земле. Они встречаются в каменистых пустынях и полупустынях, саваннах, зарослях кустарников, некоторые виды поднимаются довольно высоко в горы. Часто ящерицы обитают среди россыпей валунов, на скальных выходах.

В качестве убежищ поясохвосты используют щели между камнями, трещины в скалах, норы.

Питаются насекомыми и другими беспозвоночными; некоторые всеядны и могут питаться растительной пищей. Крупные виды охотятся на других ящериц, а также на небольших млекопитающих.

Большинство этих ящериц яйцеживородящие, но существуют и яйцекладущие виды.

Для обороны у поясохвостов существуют различные стратегии. Некоторые поясохвосты, скрывшись в щели между камнями, цепляются когтями и раздуваются, упираясь в стенки убежища, чтобы нападающий не мог вытащить их оттуда. Малый поясохвост при опасности сворачивается в кольцо и кусает себя за хвост, чтобы его нельзя было развернуть.

В южной части ареала поясохвосты могут впадать в зимнюю спячку.

Классификация 
В семействе поясохвостов 10 родов с 64 видами:
 Chamaesaura — Хамезауры, 5 видов
 Cordylus — Настоящие поясохвосты, 21 вид
 Hemicordylus — 2 вида
 Karusasaurus — 2 вида
 Namazonurus — 5 видов
 Ninurta — 1 вид
 Ouroborus — 1 вид
 Platysaurus — Платизавры, 15 видов
 Pseudocordylus— Псевдокордилюсы, 6 видов
 Smaug — 8 видов

Примечания

Литература 
Жизнь животных в 7 т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. — Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 238.

Семейства пресмыкающихся